Гайбандха:

 Гайбандха — город и муниципалитет на севере Бангладеш.
 Гайбандха — округ на севере Бангладеш, в области Рангпур.